Qamdo (pinyin tibétain, utilisé sur des panneaux), Chamdo (selon l’orthographe occidentale de Nicolas Tournadre), ou Changdu (pinyin chinois) peut se référer à :
 Chamdo, une ville-préfecture de la région autonome du Tibet
 Xian de Qamdo, un xian de la région autonome du Tibet

Homonymie de toponyme